Жива — западнославянское женское божество, главное в земле полабов.
 (140) Жива — крупный астероид главного пояса, который относится к довольно редкому спектральному классу P.